Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 412 dans le monde.

 Route fédérale 412 en Allemagne
 RS-412 au Brésil
 Route 412 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 412 aux États-Unis
 Route nationale 412 en France
 Route régionale 412 en Slovénie